Tapolca beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Tapolca
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Tapolca
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Tapolca